Niemcy:
 Merlach – dzielnica Seßlach

Szwajcaria:
 Merlach – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Lac